

Cinema 
 Josh  – film indiano del 2000
 Josh  – film indiano del 2009
 Josh  – film indiano del 2010

Personaggi 
 Josh  – personaggio della serie animata A tutto reality
 Josh  – personaggio della serie televisiva Drake & Josh
 Josh  – personaggio della serie televisiva West Wing - Tutti gli uomini del Presidente

Altro 
 Josh  – variante del nome proprio di persona Giosuè
 Josh – cantante austriaco
 Josh  – gruppo musicale fusion canadese/pakistano
 Josh  – romanzo di Ivan Southall del 1971

Pagine correlate 
Joshua